Schdanowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wiktorowitsch Schdanowitsch (* 1961), ex-sowjetischer Biathlet
 Oxana Schdanowitsch (* 1977), weißrussische Einzelgymnastin
 Wiktor Franzewitsch Schdanowitsch (* 1938), russischer Fechter
Siehe auch:
Zdanowicz